Blacksburg puede referirse a:

Blacksburg, localidad de Carolina del Sur (Estados Unidos).
Blacksburg, localidad de Virginia (Estados Unidos).